Eqalugalinnguit bezeichnet:
 Eqalugalinnguit (Fluss), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalugalinnguit (Seen), Seengruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland